es un personaje de la serie de manga y anime Fullmetal Alchemist. Es miembro de los militares, la escolta más fiel de Roy Mustang. Es experta en armas, teniendo una excepcional puntería y serenidad en momentos de peligro. En 1916 (CS) era Teniente Primero. Ella ayudó a Roy en su ataque a King Bradley, y luego le salva de morir frente a Frank Archer, al que mata. Tras eso, permanece con Roy mientras se recupera, y luego vuelve al ejército, participando en la defensa de Central durante Conquistador de Shamballa. Ella es la encargada de cuidar y educar (con mucha mano dura) a Black Hayate. Está enamorada de Mustang, al cual protege a toda costa.

En el manga se revela que es hija del maestro de Roy Mustang, el cual le enseñó su alquimia ígnea, y que lleva tatuado en la espalda un círculo de transmutación similar al que usa Mustang, pero más complejo, cuyo propósito es aún desconocido en el manga. También se muestra una relación más profunda con Roy de lo que se intuye en el anime. Riza estuvo con él en la guerra de Ishbal, momento muy importante para muchos de los personajes de la serie. Para ser separada del grupo de Roy Mustang, fue nombrada como secretaria del Fuhrer King Bradley. En el capítulo 70, ella va a la mansión del Fuhrer Bradley para entregarle un mensaje a su esposa. Al dejar la mansión, Selim Bradley, el hijo de King Bradley, se le revela como el homúnculo Pride, y la amenaza con la muerte si revela quien es él realmente, diciendo que la estaría espiando desde las sombras. Sin embargo, en el capítulo 74 Hawkeye logra comunicarle el secreto a Roy Mustang gracias a un código secreto entre ambos.
En el capítulo número 94 del manga, Roy se enfrenta con Envy, luego de haber descubierto que fue esta quien asesino a Maes Hughes. Tras huir de la batalla, el homúnculo toma la forma de Roy Mustang para matarla,  siendo descubierto cuando Riza le dijo que Roy la llamaba por su nombre cuando estaban solos, a lo que Envy respondió con sorpresa, ella le dispara repetidamente y en ese instante aparece el Coronel dejando a Envy a un hilo de la muerte. Es Riza quien interviene apuntando a la cabeza de Roy para que no pierda su humanidad, le ordena que no asesine al homúnculo o de lo contrario lo matará para luego suicidarse. Con estas palabras Riza logra calmar a un iracundo Roy, al tiempo que le dice que será ella quien se encargará de limpiar todo lo que se hizo en el cuartel. En el capítulo 100 del manga, es herida de extrema gravedad por uno de los aspirantes a Führer que estaban en el alcantarillado para forzar a Mustang a practicar alquimia humana. Después que gracias a la ayuda de camaradas logran acabar con los aspirantes a Führer, Mei Chan detiene la hemorragia de Riza.

En la película de imagen real que se estrenará en 2017 será interpretada por Misako Renbuts.

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist
Militares ficticios

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Riza Hawkeye